Авторефрижера́торы — автомобили, прицепы и полуприцепы с теплоизолированными (изотермическими) фургонами, снабжённые холодильными установками, поддерживающими в грузовом отсеке заданный температурный режим.

Конструкция 
Изотермические фургоны изготавливают из бескаркасных сэндвич-панелей, а каркасные фургоны утепляют пенопластом или другими теплоизоляционными материалами. Первоначально рефрижераторы для поглощения тепла использовали лёд или твердую углекислоту. Сегодня рефрижераторы используют холодильную установку, или фазоизменяемый материал в эвтектических установках. 

В зависимости от размеров авторефрижератора его холодильная установка может использовать:

 компрессор, непосредственно установленный на двигателе автомобиля;
 электромотор, включенный в электросистему автомобиля;
 собственный бензиновый или дизельный двигатель.

История 
Когда в 1938 году Джозеф Нумеро и его инженеры Фредерик МакКинли Джонс и другие разработали первую транспортную холодильную установку на которую они получили патенты в 40-х годах, была основана компания Thermo King. Она стала лидером в отрасли. Ее продукция поставлялась в т.ч. и в СССР и устанавливалась советские авторефрижераторы.

Массово трейлеры, оснащённые холодильным оборудованием, стали применяться в 1950-х годах, позволив доставлять продукты в замороженном виде непосредственно в магазины.

Для междугородных перевозок замороженных продуктов на Одесском автосборочном заводе в 1956–1958 гг. был разработан полуприцеп-рефрижератор ОдАЗ-826, представлявший собой одноосный полуприцеп-фургон с несущим изотермическим кузовом, буксируемый седельными тягачами ЗИС-120 и ЗИЛ-ММЗ-164Н.

В рамках СЭВ также предприятия комплектовались поступавшими из Чехословакии рефрижераторными автопоездами «Шкода-Алка»  

В мире на 2002 год используется около 1,2 млн авторефрижераторов. Значительная часть дальних перевозок по автодорогам выполняется с помощью полуприцепов, оснащённых собственной холодильной установкой.

Принцип действия рефрижератора 

В холодильной системе в замкнутом контуре циркулирует под давлением хладагент, который находится в состоянии или газа или жидкости. В качестве хладагента на авторефрижераторах могут использоваться фреоны R-134a, R-22, R-404a. Процесс перехода фреона из жидкого состояния в газообразное и наоборот сопровождается поглощением или выделением тепла. Тепло поглощается внутри фургона и выделяется во внешнюю среду, при этом происходит охлаждение рабочего объёма фургона. Хладагент нагнетается в камеру холодильника с помощью компрессора, который установлен снаружи (используется принцип кондиционера). 

Перевозка грузов обычно осуществляется в пакетированном виде на поддонах (европаллетах). Это необходимо для создания условий для циркуляции холодного воздуха вокруг груза.

Примечания

Литература 

 U.S. Patent D132,182  was issued on April 28, 1942 – Design for air conditioning unit.
 U.S. Patent 2,336,735  was issued on December 14, 1943 – Removable cooling units for compartments.
Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, 4/e, ISBN 0073398128 (2011) Chapter 17-8 «Transportation of Refrigerated Foods» page 17-41 
 UNIT 7 AIR CONDITIONING EQUIPMENT AND THEIR APPLICATIONS // , School of Engineering & Technology, BME — 032; глава 7.5 TRANSPORT REFRIGERATION — раздел 7.5.1 Refrigerated Trucks and Trailers, page 103 

Классификация автомобилей
Грузовые автомобили по типу полезной нагрузки
Прицепы
Транспортные средства
Холодильная техника